Zillmann ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Zillmann (* 1981), deutscher Filmschauspieler
 Hans Zillmann (* 1938), deutscher Filmarchitekt und Szenenbildner
 Johann Leopold Zillmann (1813–1892), deutscher Missionar in Australien
 Katarzyna Zillmann (* 1995), polnische Ruderin
 Kurt Zillmann (1906–?), deutscher Jurist, Kriminalpolizist und SS-Führer
 Martin Carolus Zillmann (* 1976), deutscher Regisseur von Dokumentationen, Musikvideos und Werbefilmen

Siehe auch:
 Sielmann
 Zihlmann
 Zihlman
 Zylmann